Landkreis Göppingen, een district in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Göppingen (stad), een stad in dit district